Funkcja tworząca – funkcja matematyczna
 tworząca stożka, tworząca walca – pojęcia geometryczne